Western Football League 1899–1900 var den ottende sæson af den engelske fodboldliga Western Football League. I forhold til sæsonen før var ligaen blevet reduceret fra 15 til 9 hold. Det betød at Divison 1 var blevet reduceret fra 7 til 4 hold, mens Division 2 blev reduceret fra 8 til 5 hold.

Resultater

Division 1 

Division 1 havde deltagelse af fire hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af Bristol Rovers FC, som dermed vandt ligaen for første gang.

Division 2 

Division 2 blev spillet for syvende gang og havde deltagelse af fem hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af Bristol East FC, som dermed vandt Division 2 for første gang.

Kilder / eksterne henvisninger 
 RSSSF – Western League

Noter 

Sæsoner i Western Football League
Fodbold i 1899
Fodbold i 1900